Schloss Neuenbürg steht für:

 Schloss Neuenbürg (Enzkreis), Schloss oberhalb der Stadt Neuenbürg, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Schloss Neuenbürg (Weisendorf), ehemalige Wasserburg im Gemeindeteil Neuenbürg des Marktes Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern